Чемпионат Кипра по футболу 1967/68 — 30-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «АЕЛ» из Лимасола.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1967/1968
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1967 году
Спорт на Кипре в 1968 году